Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla dánská bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, která zvolila start na paralelně probíhajícím lucemburském turnaji BGL Luxembourg Open.

Soutěž dvouhry vyhrála pátá nasazená Rumunka Simona Halepová, jež ve finále zdolala australskou turnajovou sedmičku Samanthu Stosurovou ve třech sadách .

Simona Halepová získala, po trofejích v Norimberku, Rosmalenu, Budapešti a New Havenu, pátý singlový titul v probíhající sezóně i v kariéře. Zároveň vyhrála páté finále za sebou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Angelique Kerberová (odstoupila)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  'Simona Halepová (vítězka)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (finále)
  Světlana Kuzněcovová (semifinále)
  Dominika Cibulková ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2013